De Jeddah Formule 2-ronde 2022 was een tweetal races voor Formule 2-auto's dat op 25 en 27 maart 2022 werd gehouden op het Jeddah Corniche Circuit, Djedda, Saoedi-Arabië. Het was de tweede ronde van het dertien ronden tellende seizoen en werd gehouden ter ondersteuning van de Grand Prix van Saoedi-Arabië van 2022.

Classificatie

Kwalificatie 
De kwalificatiesessie werd verreden op 25 maart 2022. Felipe Drugovich pakte de poleposition, de tweede uit zijn Formule 2-carrière. De kwalificatiesessie werd ontsierd door drie rode vlaggen. De eerste rode vlag ging uit voor Théo Pourchaire, wiens auto kapot ging. Een tweede rode vlag werd gevlagd nadat Logan Sargeant zwaar crashte bij het uitkomen van bocht 17. Vreemd genoeg werd een derde rode vlag getoond als gevolg van een technische fout nadat GPS-systemen hadden aangegeven dat Frederik Vesti op de baan was gestopt, hoewel dit niet het geval was. Bovendien crashte Cem Bölükbaşı tijdens de training en werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, waardoor hij de kwalificatie miste. Hij trok zich later uit het evenement terug.

Jack Doohan werd later uit het eindklassement gediskwalificeerd omdat hij niet de minimale 0,8 kg brandstofmonster had geleverd. Jüri Vips, Olli Caldwell en Frederik Vesti kregen elk drie plaatsen gridstraf voor verhindering. Clément Novalak kreeg een gridstraf van vijf plaatsen voor wat de race stewards beschouwden als een "gevaarlijk geval van verhindering". Amaury Cordeel kreeg een gridstraf van tien plaatsen omdat hij niet vertraagde voor de rode vlag en de dubbele gele vlaggen.

 *1 - Jüri Vips, Olli Caldwell en Frederik Vesti kregen een gridstraf van drie plaatsen voor het hinderen van een andere coureur tijdens de kwalificatie. Alle drie de coureurs kregen één strafpunt toegevoegd aan hun licentie.
 *2 - Clément Novalak kreeg een gridstraf van vijf plaatsen voor wat werd beschouwd als een gevaarlijk geval van het hinderen van een andere coureur. Novalak kreeg drie strafpunten bijgeschreven op zijn licentie.
 *3 - Amaury Cordeel kreeg een gridstraf van tien plaatsen voor het negeren van rode en dubbel gezwaaide gele vlaggen. Cordeel kreeg vier strafpunten bijgeschreven op zijn licentie.
 *4 - Jack Doohan werd gediskwalificeerd omdat hij na de kwalificatie geen adequaat brandstofmonster had ingeleverd. Hij kreeg toestemming van de stewards om te racen.

Sprint race 

 *1 - Ralph Boschung eindigde aanvankelijk als achtste, maar kreeg een tijdstraf van 20 seconden nadat was vastgesteld dat hij zich voor zijn startopstelling bevond voordat de lichten uitgingen. Twee strafpunten werden aan zijn licentie toegevoegd.
 *2 - Jake Hughes eindigde aanvankelijk als derde, maar werd later gediskwalificeerd wegens een technische tekortkoming. De zogeheten 'skid plank' op zijn auto bleek een maximale dikte van 3,6 mm te hebben, wat niet voldeed aan de vereiste dikte van 5 mm +/-1 mm.

Feature race 

 *1 - Amaury Cordeel kon niet aan de feature race beginnen vanwege schade aan zijn auto van een ongeluk tijdens de sprint race.

Tussenstanden kampioenschap

Externe links 

 Officiële website

Formule 2 in 2022
Sport in Jeddah
Autosport in Saoedi-Arabië
Sportevenement in Saoedi-Arabië